De naam van twee Deense plaatsen:
Søby (Syddjurs)
Søby (Ærø)
De naam van vier Deense parochies:
Søby (parochie, Assens)
Søby (parochie, Favrskov)
Søby (parochie, Syddjurs)
Søby (parochie, Ærø)